Tommasi, apellido de origen italiano, puede referirse a:

  Damiano Tommasi, exfutbolista italiano (n. 1974);
  Leone Tommasi,  pintor y escultor italiano (1903 - 1965).